+1 – codice per l'area nordamericana (zona 1) nei prefissi telefonici internazionali.
 +1 –  segno indicante il timeshift, ovvero la programmazione presentata con un'ora di ritardo rispetto alla rete principale di un'emittente televisiva.
 +1 – segno indicante approvazione di una proposta o di un commento nei forum o nelle mailing list.
 +1 – album di Kimura Kaela del 2008.
 +1 – film del 2013 diretto da Dennis Iliadis.
 +1 – fumetto di Leo Ortolani del 2007 che fa parte della saga 299+1.
 +1 – singolo di Martin Solveig del 2016.

Pagine correlate 
 Plus One